Ophiomoeris är ett släkte av ormstjärnor. Ophiomoeris ingår i familjen Hemieuryalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ormstjärnor
Ophiomoeris